Amerikai Egyesült Államok
Castro, megye az Amerikai Egyesült Államokban, Texas államban
Castro Valley, statisztikai település az USA Kalifornia államában, Alameda megyében

 Olaszország
Castro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Castro, község Olaszországban, Puglia régióban, Lecce megyében
Castro dei Volsci, település Olaszországban, Lazio régióban, Frosinone megyében

 Spanyolország
Castro Caldelas, település Spanyolországban, Ourense tartományban
Castro de Fuentidueña, település Spanyolországban, Segovia tartományban
Castro de Filabres, község Spanyolországban, Almería tartományban
Castro del Río, település Spanyolországban, Córdoba tartományban
Castro Urdiales, település Spanyolországban, Kantábria autonóm közösségben